Jizera es un topónimo checo, que corresponde al alemán Iser y al polaco Izera y que puede designar:
 Las Montañas Jizera, en la República Checa
 El Río Jizera, que nace en esa cadena montañosa
 El Pico Jizera, uno de los principales de las montañas homónimas.